Die sechste Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1972 statt. Sieger wurde das Team aus Japan, welches im Finale Indonesien erneut mit 6:1 besiegte.

Vorrunde

Australasienzone

Asienzone

1. Runde West

1. Runde Ost 

Freilos für Malaysia.

2. Runde Ost

Endrunde

Europazone

1. Runde 

Freilos für Niederlande, Irland und Schottland. England und Deutschland für 3. Runde gesetzt.

2. Runde

3. Runde

Endrunde

Panamerikazone

Endrunde

Runde 1

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1972
Badminton 1972
Badmintonwettbewerb in der Präfektur Tokio
Frauensport in Japan